Xu Zheng (acteur), Chinees acteur en regisseur
 Xu Zheng (honkbal), Chinees honkbalspeler
 Xu Zheng (triatleet), Chinees triatleet (1994)